Een complexio (ook: complexie) is een schrijfstijl, waarbij in een gedicht het beginwoord en het eindwoord van een versregel worden herhaald. 

 voorbeeld
de weg met de zachte windde weg met de harde wind
- Lucebert

Een complexio wordt ook wel gezien als een combinatie van een anafoor en een epifoor.

Dit stijlfiguur wordt ook wel symploke genoemd.

Zie ook
Symploke

Externe links

Woordherhaling